

Geografia 

 Adra – città indiana del Bengala Occidentale
 Adra – città siriana del Rif di Damasco
 Adra – un comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia

Acronimi
 Arditi distruttori della Regia Aeronautica (ADRA) – reparto per operazioni speciali della Regia Aeronautica durante la seconda guerra mondiale
 Adventist Development & Relief Agency (ADRA) – organizzazione non governativa emanazione della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno